Buena pode se referir a:
Buena (Nova Jérsei)
Buena - um música do grupo Morphine

Desambiguação